CKV peut faire référence à :

 .

Code IATA des aéroports